Osoby o tym nazwisku:
 Adam Pusłowski – polski działacz narodowy, powstaniec styczniowy
 Wandalin Pusłowski – polski hrabia
 Xawery Pusłowski – polski hrabia, tłumacz, kolekcjoner, dyplomata, poeta
 Marta Krasińska z domu Pusłowska - polska hrabina, filantropka, pisarka, malarka